Dieser Artikel behandelt die ungarische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1934.

Qualifikation 

Ungarn bestritt in der Qualifikation zwei Spiele gegen Bulgarien, die jeweils mit 4:1 gewonnen werden konnten.

Aufgebot

Spiele der ungarischen Mannschaft 
Die Ungarn hatten in der ersten Runde vermeintlich leichtes Spiel gegen den Außenseiter aus Ägypten und setzten sich verdient mit 4:2 durch. Im Viertelfinale traf man auf Österreich, die in etwas gleich stark waren, aber an diesem Tag die bessere Form besaßen und sich somit durchsetzen konnten. Negativer Höhepunkt des Spiels war der einzige Platzverweis des Turniers gegen den Ungarn Imre Markos.

|}

|}

1934
Ungarn